Henri I kan syfta på:

 Henri Christophe, kung av kungariket Haiti som Henri I
 Henri av Luxemburg, storhertig av Luxembourg
 Henrik I av Frankrike, fransk kung